Мехмети () — албанская фамилия. Производная от личного имени "Мехмет", которая в свою очередь происходит от искаженного транскрибирования личного имени пророка Мухаммеда.

Известные носители 

 Мехмети, Дин (1932—2010) — косовский поэт.